Primera División de Argentina 2019/2020 var den 130:e säsongen av Argentinas högstaliga i fotboll. Ligan bestod av 24 lag som mötte varandra en gång, antingen hemma eller borta, vilket gav totalt 23 matcher per lag. Säsongen startade den 26 juli 2019 och avslutades den 9 mars 2020.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor
 Officiell hemsida

2019 i Argentina
2020 i Argentina
2019/2020
Fotbollssäsongen 2019/2020